Кало Хорио (, хубаво село) може да се отнася за:

 Глобощица, на гръцки Кало Хорио, село дем Синтика, област Централна Македония, Гърция;
 Кало Хорио (Крит) – село на остров Крит, Гърция;
 Кало Хорио (окръг Лимасол) – село в Кипър;
 Кало Хорио (окръг Ларнака) - село в Кипър.